campo-verdense – abitanti di Campo Verde
campo-verdense – abitanti di Campos Verdes